Фарих — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фарих, Михаил Ростиславович (1959—2016) — российский частный пилот-вертолётчик, совершивший кругосветное путешествие и побывавший на Северном полюсе.
 Фарих, Фабио Брунович (1896—1985) — советский полярный лётчик, участник арктических и высокоширотных экспедиций.